Cleomenes (Grieks: Κλεομένης / Kleomenes) was de naam van een aantal koningen van Sparta uit het huis der Agiaden. De naam kan betrekking hebben op:
Cleomenes I van Sparta (519 - 487 v.Chr.)
Cleomenes (generaal) een regent en generaal van Sparta (445 - 426 v.Chr.)
Cleomenes II van Sparta (370 - 310 v.Chr.)
Cleomenes III van Sparta (235 - 219 v.Chr.)
Cleomenes (zoon van Cleombrotus) regent van Sparta (219 - 215 v. Chr.)
Cleomenes van Naukratis
Cleomenes (beeldhouwer)

Daarnaast:
Cleomenes (geslacht), een geslacht van boktorren

Koning van Sparta